Iglesia del Evangelio puede referirse a:
 Iglesia del Evangelio (Jiangyou)
 Iglesia del Evangelio (Langzhong)
 Iglesia del Evangelio (Mianyang)